la sigla SOA hace referencia a:

 El Sindicato Obrero Aragonés.
 El state of the art o estado del arte de una ciencia.
 Arquitectura orientada a servicios: en inglés Service-Oriented Architecture.
 Start of Authority, el inicio de una cadena de autoridad en sistema de nombres de dominio (DNS).
 Sons of Anarchy, una serie televisiva creada en Estados Unidos, protagonizada por Charles Hunnam.
Soa, comuna camerunense
 El Seguro Obligatorio de Automotores.
 Sociedad de Actuarios (Society of Actuaries).